Змагання в одиночному розряді тенісного турніру Western Australian National Panasonic 1981 проходили в рамках Туру WTA 1981.

Пем Шрайвер здобула титул, у фіналі перемігши Андреа Джегер 6-1, 7-6.

Сіяні гравчині 

  Андреа Джегер (фінал)
  Пем Шрайвер (Переможниця)
  Міма Яушовець (чвертьфінал)
  Вірджинія Рузічі (3-тє коло)
  Міма Яушовець (півфінал)
  Івонн Гулагонг (3-тє коло)
  Кеті Джордан (2-ге коло)
  Мері Лу Деніелс (3-тє коло)

 Енн Сміт (чвертьфінал)
 Лесті Аллен (чвертьфінал)
 Клаудія Коде-Кільш (1-ше коло)
 Кенді Рейнолдс (2-ге коло)
 Шерон Волш-Піт (3-тє коло)
 Пем Шрайвер (півфінал)
 Відсутня
 Відсутня

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

Western Australian National Panasonic